Stjepan Tomaš može označavati:
 Stjepan Tomaš Kotromanić, kralj srednjovjekovne Bosne
 Stjepan Tomaš (književnik), hrvatski književnik

Vidi i:
 Stjepan Tomas, hrvatski nogometaš